ALU o Alu o similar, puede hacer referencia a:

Computación e informática 
 ALU, sigla en inglés de Arithmetic Logic Unit, circuito digital que implementa (en el ordenador) operaciones aritméticas y operaciones lógicas entre valores.

Biología 
 Secuencia Alu, fragmento de ADN de aproximadamente 300 pares de bases que con ligeras variaciones puede encontrarse en un gran número de lugares en el genoma de los primates.

Lingüística 
 Alu (rúnico), palabra del nórdico antiguo inscrita con fines mágicos, con runas del futhark antiguo, que se ha encontrado en objetos del norte y centro de Europa.

Historia, Mitología 
 Alû (en tiempos de la antigua Mesopotamia), demonio al que le gustaba la oscuridad y el silencio, probablemente un Utukku.

Motores 
 Motor Cléon-Alu, motor de combustión interna de automóviles.

Personas 
 Alú Aljánov (1957-), presidente del gobierno de la república rusa de Chechenia, entre 2004 y 2007.
 Jeffrey Thomas Alu, músico, fotógrafo, artista gráfico y astrónomo aficionado, de origen estadounidense.